Partidul Liberal Democrat se poate referi la:

 Partidul Liberal Democrat, partid politic din Republica Moldova
 Partidul Democrat Liberal, partid politic din România
 Partidul Liberal Democrat, partid politic constituit în decembrie 2006 sub conducerea lui Theodor Stolojan 
 Partidul Liberal-Democrat, partid politic constituit în 1885 sub conducerea lui Dumitru Brătianu
 Partidul Liberal-Democrat, partid politic constituit în 1931 sub conducerea lui Ioan Th. Florescu
 Partidul Liberal Democrat, partid politic din Japonia